Ян Рей Смит Кирос (; 6 марта 1998, Лимон, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, защитник клуба «Норрчёпинг» и сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Смит — воспитанник клуба «Сантос де Гуапилес». 5 апреля 2015 года в матче против «Универсидад дед Коста-Рика» он дебютировал в чемпионате Коста-Рике. Летом 2016 года Ян на правах аренды перешёл в шведский «Хаммарбю», но так и не дебютировав за клуб вернулся обратно. В начале 2018 года Смит подписал контракт с «Норрчёпингом». 17 февраля в поединке Кубка Швеции против «Хельсингборга» Ян дебютировал за основной состав.

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Коста-Рики Смит принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд России, ЮАР, Франции и Бельгии. В 2017 году в составе молодёжной сборной Коста-Рики Смит принял участие в домашнем молодёжном Кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Сальвадора, Тринидада и Тобаго, Бермудских Островов и Гондураса.

В том же году в Месен принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирана, Португалии, Замбии и Англии.

23 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Шотландии Смит дебютировал за сборную Коста-Рики. В том же году Ян принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матче против команды Швейцарии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Статистика на transfermarkt

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Сантос де Гуапилес»
Игроки ФК «Норрчёпинг»